Ямакіта (Канаґава)
Ямакіта (Ніїґата)